De Challenge League 2018/19 was de zestiende editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 20 juli 2018 en eindigde op 26 mei 2019. De winterstop duurde van 16 december 2018 tot 1 februari 2019.

In dit seizoen is FC Lausanne-Sport na twee seizoenen weer terug op het tweede niveau, want de Franstalige club eindigde als laatste in de Raiffeisen Super League 2017/18. Vanuit de Promotion League komt SC Kriens de competitie versterken, want FC Wohlen degradeerde vorig seizoen op vrijwillige basis vanuit de Challenge League.

Servette FC werd dit seizoen met een voorsprong van vijftien punten kampioen. Het promoveerde daarmee naar de Super League. FC Aarau mocht als nummer twee deelnemen aan de promotie/degradatiewedstrijden tegen herkanser Neuchâtel Xamax FCS. Dit is de eerste keer sinds het seizoen 2011/12 dat deze dubbel tussen de nummer twee van de Challenge League en de nummer negen van de Super League weer op de rol staat. In mei 2018 stemde een tweederdemeerderheid van de twintig Zwitserse profclubs over de terugkeer van de promotie/degradatiewedstrijden (Barrage).

Clubs

Uitslagen

Eerste seizoenshelft (speelronde 1–18)

Tweede seizoenshelft (speelronde 19–36)

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie
Vanaf dit seizoen zullen er opnieuw promotie/degradatiewedstrijden (Barrage) worden gespeeld tussen de nummer negen van de Super League en de nummer twee van de Challenge League.

De herintroductie zorgde dit seizoen meteen voor enorm spektakel, want herkanser uit de Super League Xamax boog in de terugwedstrijd een 0-4-achterstand om. In de verlenging werd niet meer gescoord, maar Xamax nam de strafschoppen beter dan FC Aarau.

Xamax handhaaft zich in de Super League.FC Aarau blijft in de Challenge League.

Toeschouwers

Zie ook
Raiffeisen Super League 2018/19
Zwitserse voetbalbeker 2018/19
Zwitsers voetbalelftal in 2018
Zwitsers voetbalelftal in 2019

2019
Competitievoetbal 2018/19